Зубин-Поток () — малый город на северо-западе Косово, на правом берегу реки Ибар, ниже водохранилища Газиводе, к западу от города Косовска-Митровица. Административный центр общины Зубин-Поток. Фактически контролируется властями Северного Косово, признающими суверенитет Сербии.

Примечания 

Города Косова и Метохии
Города Косовско-Митровицкого округа (Республика Косово)